Molekulska formula -{C19H22N2O3S}- se može odnositi na:

 Dimetoksanat
 MS-245